Carlos Federico Guillermo Emico de Leiningen (en alemán: Karl Friedrich Wilhelm Emich zu Leiningen; Amorbach, 12 de septiembre de 1804-ibidem, 13 de noviembre de 1856) fue un noble alemán y el medio hermano mayor de la reina Victoria del Reino Unido.

Biografía 
Era el único hijo de Emico Carlos, segundo príncipe de Leiningen, y de su segunda esposa, la princesa Victoria de Sajonia-Coburgo-Saalfeld. Un hijo mayor de la primera esposa de Emico Carlos había muerto en 1800. Emico Carlos murió el 4 de julio de 1814, y Carlos Federico lo sucedió como el tercer príncipe de Leiningen. En 1818, su madre se volvió a casar con el príncipe Eduardo Augusto, duque de Kent y Strathearn, el cuarto hijo del rey Jorge III del Reino Unido, y en 1819, Carlos y su hermana Feodora fueron llevados a Gran Bretaña, donde su hermana, la princesa Victoria, nació el 24 de mayo. Carlos más tarde siguió una carrera en el ejército bávaro.

Carlos Federico de Leiningen jugó brevemente un papel importante en la política alemana como el ministro-presidente o primer ministro del gobierno formado por el Parlamento de Fráncfort en 1848.

Matrimonio e hijos 
El 13 de febrero de 1829, se casó con la condesa María Klebelsberg (27 de marzo de 1806-28 de octubre de 1880), hija del conde Maximiliano Klebelsberg y de su esposa, María Ana de Turba. Tuvieron dos hijos:

 Ernesto Leopoldo Víctor Carlos Augusto Emico José (9 de noviembre de 1830-5 de abril de 1904), que lo sucedió como el cuarto príncipe de Leiningen.
 Eduardo Federico Maximiliano Juan (5 de enero de 1833-9 de abril de 1914).

El príncipe de Leiningen fue nombrado caballero de la Orden de la Jarretera en 1837. En 1855, poco después de que su sobrina Victoria, princesa real, se comprometiera con el príncipe Federico de Prusia, sufrió de un ataque de apoplejía severa. Un segundo ataque, en noviembre del año siguiente, fue fatal, y murió en Amorbach a la edad de cincuenta y dos años, con su hermana la princesa de Hohenlohe-Langenburg a su lado.

Órdenes 

 Caballero gran cruz de la Orden de la Torre y de la Espada. ( Reino de Portugal, 3 de junio de 1836)

Ancestros

Referencias 

 Hermann Nehlsen (1997) (en alemán) Fürst Karl zu Leiningen (1804–1856). En: Gerhard Köbler, Hermann Nehlsen (Ed.): Wirkungen europäischer Rechtskultur. Festschrift für Karl Kroeschell zum 70. Geburtstag. Verlag C.H. Beck, München, ISBN 3-406-42994-7, S. 763f.
 Sarah Tytler, The Life of Her Most Gracious Majesty the Queen, vol. II
 Friedrich Oswald (1985) (en alemán). Leiningen, Karl Emich Fürst zu . En Neue Deutsche Biographie (NDB). 14. Berlín: Duncker & Humblot. pp. 145 et seq.

Enlaces externos 
 Fürstenhaus zu Leiningen

Nobles de Alemania del siglo XIX
Príncipes de Leiningen
Miembros de la Primera Cámara de los Estados del Gran Ducado de Hesse
Caballeros grandes cruces de la Orden Real Güélfica
Grandes cruces de la Orden de la Torre y de la Espada
Miembros de la Primera Cámara de los Estados del Gran Ducado de Baden